Le Cosmoschtroumpf est un personnage de fiction de la bande dessinée Les Schtroumpfs. Il a été créé par le dessinateur belge Peyo.

Caractéristiques 
Il est à l'origine un schtroumpf comme les autres, puis devient le Cosmoschtroumpf lors de sa tentative d'explorer l'espace. On le reconnaît à sa combinaison spatiale et au casque transparent qu'il porte généralement sur la tête (en plus de son bonnet).

Apparitions 
Il est le personnage principal du  Le Cosmoschtroumpf où le village entier joue la comédie afin de lui remonter le moral à la suite de son échec. En effet, il veut explorer l'espace au moyen d'une fusée à hélice.

Il ne fait ensuite que de brèves apparitions, comme dans l'album Histoires de Schtroumpfs.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes
 Les Schtroumpfs
 Liste des Schtroumpfs

Personnage de la bande dessinée Les Schtroumpfs
Astronaute de fiction
Personnage de fiction créé en 1966